

Denkmäler 

Diese Teilliste der Liste der Baudenkmäler in Aachen umfasst alphabetisch nach Straßennamen sortiert die Baudenkmäler auf dem Gebiet des Frankenberger Viertels (einschließlich Steffensviertel und Viktoriaviertel) in den Aachener Gemarkungen Aachen, Burtscheid und Forst.

|}

Ehemalige Denkmäler 

|}

Weblinks 

 Denkmalliste der Stadt Aachen (PDF; 129 kB)
 Baudenkmäler im Frankenberger Viertel im Geoportal Aachen
 
 Stadtentwicklung Frankenberger Viertel (PDF; 7,3 MB)

Einzelnachweise 

!Liste Frankenberg
Burtscheid